Натуральне число 818
 818 рік до нашої ери
 818 рік нашої ери